Londo peut désigner :
 Dieudonné Londo, un footballeur gabonais
 Londo (langue), une langue bantoue
 Londo ou Landa, terme argotique indonésien désignant un étranger, le plus souvent à peau claire ; le terme viendrait du mot malais  Belanda signifiant Hollande, ancien pays colonisateur.